Hauptkrater bezeichnet:
 die namengebende zentrale Struktur (englisch parent feature) für Nebenkrater (englisch satellite features) auf dem Mond
 den größten und gipfelnächsten Krater eines Vulkans mit mehreren Krateröffnungen, siehe Vulkankrater